André Souvré – cestista francese
Gilles de Courtanvaux de Souvré – militare francese
Madeleine de Souvré de Sablé – scrittrice francese, figlia di Gilles
Yannick Souvré – ex cestista francese, figlia di André